De nombreuses voies (avenues, esplanades, places, rues) ont été nommées en France d'après Philippe Leclerc de Hauteclocque :

France 
Avenues

Boulevards

Esplanades

Places

Ponts

Rues
 Rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Denis à La Réunion ;
 Rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne.